Піпа (музичний інструмент) — китайський струнний щипковий музичний інструмент
 Піпа (одиниця об'єму) — старовинна міра об'єму вина і пива у Великій Британії, США, Іспанії та Португалії.
 Піпа (Pipa) — рід земноводних ряду Безхвості.

Персоналії 
 Піпа Марія Матвіївна (1909–?) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 1–2-го скликань.
 Піпа Наталія Романівна ( 1983) — українська громадська та політична діячка. Народний депутат України IX скликання.
 Піпа Олександр — український музикант, співак.
Прізвища